För hjälp med Wikipedia, gå till Wikipedia:Hjälp.

Hjälp kan syfta på:
 Hjälp! – en brittisk långfilm från 1965 med Beatles i huvudrollen
 Hjälp! (TV-serie) – en svensk karaktärs- och sketchkomediserie visad på TV4 från 2007
 HJäLP! – en svensk skämttidning som började ges ut 1962
 Hjälp (serietidning) – en serietidning utgiven på 2000-talet

Se även
 Help